Sveta Elizabeta je lahko:
 Sveta Elizabeta
 Sveta Elizabeta Bichier
 Sveta Elizabeta Ogrska